Stražišče (Cerknica, Slovenija), naselje u općini Cerknica
 Stražišče (Ravne na Koroškem, Slovenija), naselje u općini Ravne na Koroškem